38. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Hamar, w Norwegii, w dniach 20–21 stycznia 2007. Zawody rozegrano w Olympia Hall. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Mistrzowskie tytuły przypadły Niemce Anni Friesinger oraz Koreańczykowi Lee Kyu-hyeokowi.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek (29 sklasyfikowanych) oraz 38 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DNS – nie wystartowała, DSQ – zdyskwalifikowana

Mężczyźni 
 DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim
2007 w sportach zimowych
2007 w Norwegii
Łyżwiarstwo szybkie w Norwegii
Sport w Hamarze